Casa de Campo (Dominicaanse Republiek), een resort bij de stad La Romana in de Dominicaanse Republiek
Casa de Campo (Spanje), een recreatiegebied bij de Spaanse stad Madrid
Casa de Campo (metrostation) van de metro van Madrid